Se også 741 (tal)

Begivenheder

Født

Dødsfald

Eksterne henvisninger 

 
41
Artikler om enkelte år